Садковцы — название населённых пунктов на Украине:

 Садковцы — село в Могилёв-Подольском районе Винницкой области.
 Садковцы — село в Шаргородском районе Винницкой области.